R101 ou R-101 peut faire référence à :

 R101, un dirigeable britannique ;
 Route québécoise 101 (R-101), reliant Témiscaming à Macamic.